Schickenedt ist der Name folgender Orte:

 Schickenedt (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schickenedt (Gemeinden Michaelnbach, Tollet), Ortschaft von Michaelnbach und Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich